Уркварт — фамилия.

Известные носители:
 Уркварт, Изабель — американская актриса и певица-контральто, ставшая известной благодаря своей работе в комических операх и мюзиклах.
 Уркварт, Лесли
 Уркварт, Дэвид
 Уркварт, Рой